HMS Agincourt je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Agincourt (1796) 
 HMS Agincourt (1817) 
 HMS Agincourt (1865) 
 HMS Agincourt (1913) 
 HMS Agincourt (1914) 
 HMS Agincourt (D86)

Agincourt